Leodegarkirche heißen Kirchen und Kapellen, die dem Hl. Bischof Leodegar von Autun († 678/679) gewidmet oder geweiht sind. Patroziniumstag ist 2. Oktober, das Schutzengelfest (auch Leodegarstag), Translation der Gebeine auch 16. März.

Der Heilige wird besonders im Burgund, der Franche-Comté, im Elsass, ganz Frankreich und bis Belgien, sowie im Badener Raum und im Kanton Luzern (Schutzheiliger des Kantons) und der Schweizer Nachbarschaft verehrt.
 Hauptkirchen sind die Grablege im Kloster zum hl. Maxentius in Poitiers und die Reliquien in der Abteikirche St-Léger in Ébreuil.
 Vereinzelt kommen auch Doppelpatronate mit seinem Bruder, dem Hl. Gerinus vor (gleicher Gedenktag).

In anderen Sprachen:
 
  (nicht als Kirchenname üblich);

Liste

Belgien 
 Église Saint-Léger, Bohan (Belgien)
 Église Saint-Léger, Estaimpuis
 Église Saint-Léger, Dottignies
 Église Saint-Léger, Gottignies
 Église Saint-Léger, Tilff

Deutschland 
 St. Leodegar (Griesingen), Baden-Württemberg
St. Leodegar (Mendorf), Gemeinde Altmannstein, Bayern
 St. Leodegar (Bad Bellingen), Baden-Württemberg
 St. Leodegar (Biengen), Baden-Württemberg, Bad Krozingen, Baden-Württemberg
 St. Leodegar (Düppenweiler), Gemeinde Beckingen, Saarland
 St. Leodegar Steinfeld, (Verb.Gem. Bad Bergzabern), Rheinland-Pfalz
 Pfarrkirche St. Leodegar (Gammertingen), Baden-Württemberg
 St. Leodegar (Grenzach) in Grenzach-Wyhlen, Baden-Württemberg
 St. Leodegar (Schliengen), Baden-Württemberg
 Doppelkirche „Unserer Lieben Frauen“ und „St. Leodegar“ in Schönecken, Rheinland-Pfalz
 St. Leodegar (Friedingen) in Singen (Hohentwiel), Baden-Württemberg
 St. Leodegar (Stetten ob Rottweil), Baden-Württemberg
 St. Leodegar (Niederehe), Gemeinde Üxheim, Rheinland-Pfalz
 Wallfahrtskirche St. Johannes Baptist auf dem Bussen in Uttenweiler-Offingen, Baden-Württemberg, 892 als St.-Leodegar-Kirche genannt
 St. Leodegar (Rötenbach(Baden))

Frankreich 
In Frankreich sind über 220 Pfarrgemeinden dem Heiligen gewidmet.

 St-Léger d’Alise-Sainte-Reine, Côte-d’Or, Bourgogne
 St-Léger (Amenucourt) im Département Val-d’Oise
 Église Saint-Léger de Bouxwiller, Bas-Rhin, Alsace
 St-Léger (Burie), Charente-Maritime
 Église Saint-Léger de Cheylade, Cantal, Auvergne
 Église Saint-Léger de Charmois-l’Orgueilleux, Vosges, Lothringen
 Chapelle Saint-Léger, Chivres, Côte-d’Or, Bourgogne
 St-Léger (Cognac), Charente (Abteikirche der Prieuré Saint-Léger)
 Église Saint-Léger de Croissy-sur-Celle, Oise, Picardie (alte Abtei, heute Maison du Chapitre)
 Église Saint-Léger de Delle, Territoire de Belfort, Franche-Comté
 Église Saint-Léger, Dessenheim, Haut-Rhin, Elsass
 Église Abbatiale Saint-Léger d’Ébreuil, Allier (Abbaye Saint-Léger)
 Église Saint-Léger, Eglingen, Haut-Rhin, Elsass
 Église St. Léger d’Éperlecques, Pas de Calais
 Église collégiale Saint-Léger de Fauquembergues, Pas-de-Calais
 Église Saint-Léger, Fislis, Haut-Rhin, Elsass
 Église Saint-Léger de Frenelle-la-Grande, Vosges
 Église Saint-Léger (Guebwiller), Elsass
 Église Saint-Léger, Guémar, Haut-Rhin, Elsass
 Église Saint-Léger de Kogenheim, Bas-Rhin, Elsass
 Église Saint-Léger, Kœstlach, Haut-Rhin, Elsass
 Église Saint-Léger, Kœtzingue, Haut-Rhin, Elsass
 Chapelle Saint-Léger, La Cluse-et-Mijoux, Doubs
 Église Saint-Léger de Leymen, Haut-Rhin, Elsass
 Église Saint-Léger, Lutter, Haut-Rhin, Elsass
 St-Léger de Marsal, Département Moselle, Lothringen
 St-André-St-Léger (Meymac), Département Corrèze, Region Nouvelle-Aquitaine
 Église Saint-Léger de Monsures, Somme
 Chapelle Saint-Léger, Montclar, Montclar Alpes-de-Haute-Provence
 Église Saint-Léger de Monthermé, Ardennes, Champagne-Ardenne
 Église Saint-Léger, Munster, Haut-Rhin, Elsass
 Église Saint-Léger de Murbach, Haut-Rhin, Alsace (Abbaye de Murbach)
 Église Saint-Léger, Oberhergheim, Haut-Rhin, Elsass
 Église Saint-Léger de Orvault, Loire-Atlantique
 Église Saint-Léger de Pérenchies, Quesnoy-sur-Deûle, Lille
 Église Saint-Léger de Rixheim, Haut-Rhin, Alsace
 Église St-Léger de Royat, Auvergne
 Église de Saint-Léger-de-Montbrun, Deux-Sèvres, Poitou-Charentes
 Église Saint-Léger, Schlierbach, Haut-Rhin, Alsace
 Église Abbatiale Saint-Léger de Soissons, Aisne, Picardie (Abbaye Saint-Léger)
 St-Clair-St-Léger (Souppes-sur-Loing), Département Seine-et-Marne
 Église Saint-Léger, Steinbrunn-le-Bas, Haut-Rhin, Alsace
 Église Saint-Léger, Tagolsheim, Haut-Rhin, Alsace

historisch:
 Ruine Saint-Maixent-l’École, Deux-Sèvres, Poitou-Charentes
 Ehemalige Klosterkapelle Masevaux, Haut-Rhin, Alsace (Abbaye Saint-Léger)

Weitere Abteien: Meymac, Corrèze; Saint-Liguaire de Niort, Deux Sèvres; Préaux, L’Eure

Italien 
 Saint Leger in Aymavilles, Aosta

Schweiz 
 Katholische Kirche St. Leodegar in Birmenstorf, Kanton Aargau
 St. Leodegar im Hof oder Hofkirche Luzern (sowie ein frühes Benediktinerkloster, Siedlungskern der Stadt)
 St. Leodegar (Möhlin), Kanton Aargau
 Kirche in Saint-Légier-La Chiésaz, Riviera-Pays-d’Enhaut, Kanton Waadt
 Reformierte Kirche St. Leodegar Schafisheim, Kanton Aargau
 Stiftskirche Schönenwerd, Christkatholische Kirche in Schönenwerd, Kanton Solothurn
 Kirche St. Leodegar (Schupfart), Kanton Aargau

Vereinigtes Königreich 
 St Leodegar, Hunston, West Sussex
 St Leodegar, Wyberton, Lincolnshire

Weblinks

Einzelnachweise 

 
Liste (Kirchen nach Patrozinium)